A snowboard a téli olimpiai játékokon  1998 óta szerepel a programban.

Versenyszámok

Férfi

Női

Vegyes

Éremtáblázat

Résztvevők nemzetek szerint 
A 2010-es olimpiával bezárólag 30 különböző lobogó alatt indult snowboardos a játékok során. Közülük mindössze tizenhat nemzet (nem számítva egyes országok utódállamait) képviseltette magát minden olimpián ebben a sportágban.

Magyarország még nem indított versenyzőt.

Források 

Sportágak a téli olimpiai játékokon
Snowboard a téli olimpiai játékokon